

Geografia
 Ararate — montanha na fronteira entre a Turquia e a Arménia
 Planície de Ararate — na Arménia
 Ararate (cidade) — na Arménia
 Ararate (província) — província arménia
 Rio Ararat — da Virgínia e Carolina do Norte, Estados Unidos
 Ararat (Victoria) — cidade da Austrália

Clubes de futebol da Arménia 
 FC Ararat Erevan
 FC Ararat-Armenia

Outros usos 
 República de Ararate — estado curdo autoproclamado que existiu entre 1927 e 1930
 Ararat (bebida) — brandy da Arménia

Desambiguações de topônimos